NGC 1375 (другие обозначения — ESO 358-24, MCG -6-8-30, AM 0333-352, FCC 148, PGC 13266) — линзообразная галактика (SB0) в созвездии Печь. Открыта Джоном Гершелем в 1837 году. Описание Дрейера: «яркий, небольшой, вытянутый объект, более яркий в середине, третий из трёх», под другими двумя объектами подразумеваются NGC 1373 и NGC 1374.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 1375 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 1375 в группу также входят NGC 1386, NGC 1389, NGC 1396, NGC 1326B, ESO 358-59, ESO 358-60 и PGC 13449. Также галактика входит в Скопление Печи.

Примечания 

 

1375
Печь (созвездие)
Скопление Печи